Strömnäs kan syfta på följande platser:

Finland 
 Strömnäs, Korpo, ö i Egentliga Finland

Sverige 
 Strömnäs – bostadsområde i Kramfors kommun
 Strömnäs, Lappland – by i södra Lappland, Vilhelmina kommun